Леони́д Ме́льников: Мельников, Леонид Васильевич (род. 1965) — советский горнолыжник, чемпион мира среди юниоров 1983 года в комбинации, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.
 Мельников, Леонид Георгиевич (1906—1981) — советский партийный и государственный деятель.
 Мельников, Леонид Яковлевич (1956—2020) — российский валторнист, заслуженный артист России.
 Мельников, Леонид Яковлевич (род. 1960)  —  генеральный конструктор ОАО «Научно-производственное предприятие «Вега-М».